Buchendorf ist der Name folgender geografischer Orte:
 Buchendorf (Gauting), Ortsteil der Gemeinde Gauting, Landkreis Starnberg, Bayern
 Buchendorf (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Buchendorf (Tauenzinow), Weiler des Dorfes Tauenzinow in Oberschlesien im Powiat Opolski
 der deutsche Name eines Dorfes, das zur rumänischen Stadt Huedin gehört, siehe Bicălatu